

Населені пункти та їхні частини
 Павлівка (Павлувка) — село в гміні Рахане Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Павлувка — село в гміні Хинув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Павлувка — село в гміні Краснополь Сейненського повіту Підляського воєводства
 Павлувка — частина міста Пйотркув-Трибунальський в Лодзинському воєводстві
 Павлувка — частина села Славенцин у гміні Скербешув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Павлувка — частина села Неледєв (Неледев) у гміні Тшещани Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Павлувка — частина села Воля-Заленжна в гміні Опочно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Павлувка — частина села Бялка в гміні Макув-Подгалянський Суського повіту Малопольського воєводства
 Павлувка — частина села Пташкова в гміні Грибів Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Павлувка — лісова осада в гміні Рахане Томашівського повіту Люблінського воєводства

Див. також 
 Павлівка

Примітки